Verfeil (Haute-Garonne)
Verfeil (Tarn-et-Garonne)